Професіональна футбольна група А 2010–11 — 87-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вчетверте здобув Литекс.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Болгарії 2010—2011.
2. Клуб Пирин (Благоєвград) не отримав ліцензію на наступний сезон та був понижений до третього дивізіону.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 червня 2011

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2010–11
Болгарія
Болгарія
2010 у болгарському спорті
2011 у болгарському спорті